Termin M1 može da ima više značenja.
 Muskarinski acetilholinski receptor M1
 M1 protein, matriks protein virusa influenze
 Државни пут I реда М1